Реполово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Реполово — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Реполово — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.